Алпатов, Михаил:
 Алпатов, Михаил Антонович (1903—1980) — советский историк и писатель.
 Алпатов, Михаил Владимирович (1902—1986) — советский искусствовед, педагог и мемуарист.